Castellazzo di Bollate, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Bollate
 Castellazzo Bormida, is een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria (regio Piëmont) 
 Castellazzo Novarese, een gemeente in de Italiaanse provincie Novara (regio Piëmont)